Decatur Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Decatur Township (Arkansas)
 Decatur Township (Illinois)
 Decatur Township (Indiana)
 Decatur Township (Iowa)
 Decatur Township (Michigan)
 Decatur Township (Nebraska)
 Decatur Township (Lawrence County, Ohio)
 Decatur Township (Washington County, Ohio)
 Decatur Township (Pennsylvania)